Dakota County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Dakota County, Minnesota
 Dakota County, Nebraska